La saison 2016-2017 de l'Espérance sportive de Tunis est la  consécutive du club dans l'élite qui permet au club de disputer la Ligue I ainsi que la coupe de Tunisie. Le club joue aussi sa 21 Ligue des champions de la CAF  en commençant par les seizièmes de finale.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif 

|-

|-

|-

|-

Matchs amicaux

Championnat de Tunisie  
Groupe B
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

| 
| valign="top" align="left" width="33%" |

|}

Seconde phase  play-off

| align="left" valign="top" width="33%" |

|}

Coupe de Tunisie 2015-2016

Coupe de Tunisie 2016-2017

Ligue des champions de la CAF 2017

Statistiques individuelles 
Mis à jour le

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Références 

2016
Tunis, Esperance